L'arrondissement administratif de Haute-Argovie, appelé Verwaltungskreis Oberaargau en allemand, est l'un des dix arrondissements administratifs du canton de Berne en Suisse.

Arrondissement germanophone, il est créé le  en remplacement des anciens district de Wangen, d'Aarwangen et d'une partie du district de Trachselwald.

La commune de Wangen an der Aare est le chef-lieu de l'arrondissement qui compte 44 communes et une population de  (au ) pour une superficie de .

Liste des communes

Notes et références 

Haute-Argovie

en:Oberaargau#Administrative district